Лейбъристка партия може да се отнася за политически партии в различни страни:
 Лейбъристка партия (Великобритания)
 Австралийска лейбъристка партия
 Барбадоска лейбъристка партия
 Лейбъристка партия (Република Ирландия)
 Лейбъристка партия (Малта)
 Новозеландска лейбъристка партия
 Ямайска лейбъристка партия